

Typographie 
 Virgule
 Virgule suscrite
 Virgule souscrite

Toponymie 
 Lac Virgule, dans les îles Kerguelen des Terres australes et antarctiques françaises

Bande dessinée 
 Virgule de Guillemets est l'élue du cœur d'Achille Talon.

Histoire naturelle 
La Virgule est un des noms vernaculaires d'Hesperia comma, une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Hesperiidae.

Informatique
Virgule flottante
Virgule fixe

Bactériologie 
bacille virgule

Presse écrite et en ligne 
 Virgule est un magazine mensuel de français et de littérature, destiné à la jeunesse et fondé en 2003.
 Virgule est une revue de petit format (BD) des Éditions Jeunesse et vacances de 1974 à 1976.
 Virgule, publication en ligne francophone luxembourgeoise lancée en 2022.

Sport 
 La virgule est le nom d'un dribble en football.